Biografies
 Rafael Ramos Lozano (n.1982), futbolista mallorquí.
 Rafael Rodríguez Castro (n.1966), futbolista gallec.